

Edificis 
 Castell de Terrassola
 Església de Sant Pau de Terrassola Geografia 
 Terrassola (Lladurs): Entitat de població del municipi de Lladurs (Solsonès)
 Terrassola (Torrelavit): Entitat de població del municipi de Torrelavit (Alt Penedès)
 Sant Feliuet de Terrassola''': Entitat de població del municipi de Santa Maria d'Oló a la comarca del Bages.